Il doppio del torneo di tennis Intersport Heilbronn Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sébastien de Chaunac e Michal Mertiňák che hanno battuto in finale Gilles Elseneer e Gilles Müller 6-2, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Petr Pála /  Gabriel Trifu (quarti di finale)
 Massimo Bertolini /  Petr Luxa (semifinali)

 Lars Burgsmüller /  Robert Lindstedt (primo turno)
 Jason Marshall /  Huntley Montgomery (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Intersport Heilbronn Open 2005